Kirchentag steht für:

 Deutscher Evangelischer Kirchentag, seit 1949 in Deutschland
 Evangelischer Kirchentag in der DDR (1962–1989)
 Deutscher Evangelischer Kirchentag (1848–1872), Laien- und Amtsträgerbewegung
 Deutscher Evangelischer Kirchentag (1919–1930), Kirchenparlament des Deutschen Evangelischen Kirchenbundes
 Ökumenischer Kirchentag, seit 2003 in Deutschland, in größeren Abständen (2003, 2010, 2021 …)
 Kirchentag, Kirchenparlament der Bremischen Evangelischen Kirche, siehe Bremische Evangelische Kirche #Kirchentag
 regionale Kirchentage mit ähnlichen Programmen, z. B. der Internationale ökumenische Bodensee-Kirchentag (seit 1984, alle zwei Jahre)

Siehe auch:
 Katholikentag, Kirchentag der katholischen Kirche
 Gemeindetag unter dem Wort, Parallelveranstaltung der evangelikalen Bewegungen zwischen 1973 und 2014